Antonio Maria Magro (1954) – regista, attore, sceneggiatore e montatore italiano
Daniele Magro (1987) – cestista italiano
Feliciano Magro (1979) – ex calciatore svizzero naturalizzato italiano
Giovanni Magro (1916-1942) – militare italiano
Luca Magro (1963) – bobbista italiano
Luigi Magro (1957) – ex cestista italiano
Vincent Magro (1952) – ex calciatore maltese